Нончев (женската форма: Нончева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Димитър Нончев (1910–1964) – български политик и общественик;
 Продан Нончев (1939–2013) – български актьор;
 Светлин Нончев (р. 1971) – бивш български футболист, полузащитник.

Български фамилни имена